Тенексако има више значења:

 Тенексако (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенексако (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику